Таращук — фамилия. Известные носители:
 Таращук, Генри Николаевич (1928—2009) — юный герой Великой Отечественной войны, юнга боевых кораблей Северного флота, общественник. 
 Таращук, Пётр Всеволодович (род. 1956) — украинский переводчик, публицист, член Национального союза писателей Украины.

См. также 
 Таращик